Karbach peut désigner:
 Karbach (Bavière), une commune d'Allemagne
 Karbach (Rhénanie-Palatinat), une commune d'Allemagne